

Patronyme 

 Franchel Ibara (né en 1989), joueur de football congolais ;
 Ibara (né en 1950), artiste français, créateur de spectacles de peintures en direct sur toiles géantes, accompagnés de musique ;
 Prince Ibara (né en 1996), footballeur congolais ;
 Jean-Rosaire Ibara (?-), médecin, universitaire et homme politique congolais

Toponyme 

 Ibara, municipalité ayant le statut de ville dans la préfecture d'Okayama, au Japon.

Titres 

 Ibara-hime mata wa Nemuri-hime, court métrage d’animation tchéco-japonais réalisé par Kihachirō Kawamoto en 1990 ; il s’agit d’une coproduction.
 Ibara, jeu vidéo de type shoot them up développé par Cave, sorti en 2005 sur borne d'arcade.

Autres 
 Ibara, le territoire central du tome 8 des aventures de Bobby Pendragon

Voir aussi